Javorje est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Javorje, une localité située dans la municipalité de Brdovec, comitat de Zagreb ;
Javorje, une localité située dans la municipalité de Novi Vinodolski, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Serbie
Javorje, un village situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.
en Slovénie
Javorje, une localité située dans la commune de Črna na Koroškem ;
Javorje, une localité située dans la commune de Gorenja vas-Poljane ;
Javorje, une localité située dans la commune de Šmartno pri Litiji ;
Javorje, une localité située dans la commune de Šentjur pri Celju ;
Javorje, une localité située dans la commune de Velike Lašče ;
Javorje, une localité située dans la commune de Hrpelje-Kozina ;
Javorje pri Blagovici, une localité située dans la commune de  Lukovica ;
Javorje pri Gabrovki, une localité située dans la commune de Litija.